Een verkeersweg:
 N453 (België)
 N453 (Frankrijk)
 N453 (Nederland), zie Provinciale weg 453

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing